Леони́д Станисла́вович Красо́вский (21 октября 1930, Кривой Рог — август 1983, Иркутск) — русский советский прозаик, детский писатель, писатель-фантаст. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился 21 октября 1930 года в Кривом Роге в семье военнослужащего. Жил в Казахстане, на Украине, в Польше. Служил в армии на Дальнем Востоке и в Сибири.

С 1954 года жил в Иркутске. В 1960 году окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. Работал корреспондентом газет «Ангарские огни», «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодёжь», «Пионерская правда», главным редактором Иркутского книжного издательства, редактором иркутской студии телевидения, политработником Восточно-Сибирского управления транспортной милиции.

Творчество 
Первая книга «Ровесники» вышла в Иркутске в 1959 году.

В 1965 году обратил внимание на своё творчество после участия во Всесоюзном литературном семинаре в Чите, вошёл в так называемую Иркутскую стенку, наряду с участвующими в данном семинаре литераторами-земляками: Александром Вампиловым, Валентином Распутиным, Геннадием Машкиным, Юрием Самсоновым, Дмитрием Сергеевым, Вячеславом Шугаевым и Ростиславом Филипповым.

Автор прозаических произведений для взрослых, а также фантастических и приключенческих повестей, рассказов и сказок для детей.

Избранная библиография 
 Ровесники: Повесть. — Иркутск: Кн. изд-во, 1959. — 227 с. — 30000 экз.
 Лохматый подарок: Рассказы. — М.: Молодая гвардия, 1963. — 72 с. — 65000 экз.
 Возвращение солнца: Приключенческие повести-сказки. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1974. — 157 с. — 50000 экз.
 Клад Баира: Фантастика и приключения. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. — 232 с. — 30000 экз.
 Окольцованная птица: Повести. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. — 270 с. — 50000 экз.

Примечания

Литература 
 Ившина Л. Л. С. Красовский: Биогр. очерк // Литературная Сибирь. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 300—302. — 336 с. — 5000 экз.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 131—132. — 332 с. — 5000 экз.

Ссылки 
 Леонид Красовский в Библиотеке Максима Мошкова
 Леонид Красовский на сайте Иркипедия
 Леонид Красовский на сайте Писатели Приангарья — детям

Русские писатели XX века
Писатели-фантасты СССР
Детские писатели СССР
Сказочники XX века
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Иркутского государственного университета
Главные редакторы СССР